Joan Perelló (actor) (s. XIX - ?), actor
 Joan Perelló Alejo (1993-), motociclista de velocitat mallorquí que ha participat en diverses proves del mundial de motociclisme
 Joan Perelló Ginard (1953-), poeta mallorquí
 Joan Perelló Masllorens (1929-2011), polític i industrial català
 Joan Perelló i Pou (1870-1955), eclesiàstic mallorquí que ocupà el càrrec de bisbe de Vic
 Joan Perelló i Sintes (1884–1969), més conegut pel pseudònim de Liberto Callejas, periodista de pensament anarquista